Соревнования по фристайлу проводятся на зимних Азиатских играх начиная с 1996 года (кроме Игр 1999 года) для мужчин и женщин.

Виды соревнований

Призёры соревнований

Мужчины

Акробатика

Могул

Параллельный могул

Женщины

Акробатика

Могул

Параллельный могул

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация лыжного спорта (International Ski Federation, Fédération internationale de ski et de snowboard, FIS)
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета